Robert Marlow ist der Name von

* Robert Marlow (Architekt) (* 1959), deutscher Architekt, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen
 Robert Marlow (Musiker) (* 1961), englischer Musiker und Songwriter